Il singolare del Mercedes Cup 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma non ha partecipato a causa di un infortunio.

Juan Martín del Potro ha vinto in finale 6–4, 7–5, contro Richard Gasquet.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Rafael Nadal (Infortunato)
  Richard Gasquet (finale)
  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (quarti)

  Simone Bolelli (secondo turno)
  Agustín Calleri (semifinali)
  José Acasuso (primo turno)
  Eduardo Schwank (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 2008
ATP Tour 2008